Indráčková ist der Name folgender Personen:

 Anežka Indráčková (* 2006), tschechische Skispringerin
 Karolína Indráčková (* 1997), tschechische Skispringerin